Ярівська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Ярівська сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район